

Biografia 
Di nobile famiglia dei Conti di San Martino, era figlio di Gustavo Ponza di San Martino, senatore del Regno di Sardegna prima e del Regno d'Italia poi e fratello minore di Coriolano Ponza di San Martino, generale e ministro della Guerra.
Cesare Ponza di San Martino fu, fino all'anno della morte, comandante designato d'Armata in caso di guerra.

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze italiane

Onorificenze straniere

Collegamenti esterni 
 

Senatori della XXII legislatura del Regno d'Italia
Militari sabaudi
Ufficiali del Regio Esercito